Vaverka ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Vaverka (1871–1945), tschechischer Opernsänger (Bass)
 Oldrich Vaverka (1922–?), tschechischer Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter